Picentini – popolo italico del Piceno, meglio noto come Piceni o Picenti
 Picentini – popolo italico attestato in Campania dal III secolo a.C.
 Monti Picentini – gruppo montuoso dell'Appennino campano